Ду́ду Джордже́ску (; 1 сентября 1950, Бухарест) — румынский футболист, нападающий. Двукратный обладатель «Золотой бутсы», приза лучшему бомбардиру европейских чемпионатов. 4 раза подряд становился лучшим бомбардиром чемпионата Румынии. Находится на первом месте по числу голов в высшем дивизионе чемпионата Румынии — 252 мяча.

Карьера 
Дуду Джорджеску начал карьеру в молодёжном составе клуба «Прогресул» в 1962 году, куда его привёл его брат. За каждую победу молодым футболистам давали шоколадки. 30 августа 1970 года, в возрасте 20-ти лет, он дебютировал в первой команде клуба, в матче с «Клужем», завершившимся победой Прогресула 1:0. За Прогресул Джорджеску провёл ещё 3 сезона. В 1973 году он перешёл в клуб ЧСМ, там отыграл полгода и перешёл в стан лидера румынского футбола, клуб «Динамо» (Бухарест). В «Динамо» Джорджеску провёл 10 сезонов. С клубом он 4 раза выиграл чемпионат Румынии, 4 раза был серебряным призёром чемпионата Румынии и 1 раз выиграл Кубок Румынии. Также за «Динамо» он выступал в еврокубках, где за 23 матча забил 17 голов. Всю карьеру в «Динамо» Джорджеску преследовали травмы: он сделал две операции на левом плече, получил несколько переломов, у него была удалены мениски на обеих ногах, получил перелома малой берцовой кости, много раз травмировал лодыжки. Затем он играл ещё в нескольких румынских клубах, но особых достижений не добился.

В 1975 и 1977 годах Джорджеску выигрывал Золотой бутсу, приз, вручаемый France Football лучшему бомбардиру европейских первенств. Победу в споре бомбардиров Джорджеску завоёвывал в последних турах национального чемпионата, например в 1977 году, когда он забил 47 голов, 5 мячей он забил в последнем матче чемпионата Румынии.

Завершив карьеру игрока, Джорджеску работал тренером в ЧСМ, «Корвинуле», Аквиле (Джурджу), «Дунэреа» и «Зимбру». Сейчас Джорджеску проживает в Канаде.

Личная жизнь 
Дуду Джорджеску живёт законным браком с 1972 года. У него есть сын, Дуду Джорджеску Младший, родившийся в 1973 году.

Достижения

Командные 
 Чемпион Румынии: 1975, 1977, 1982, 1983
 Обладатель Кубка Румынии: 1982

Личные 
 Лучший бомбардир чемпионата Румынии: 1975, 1976, 1977, 1978
 Обладатель Золотой бутсы: 1975, 1977
 Футболист года в Румынии: 1976

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Статья в sportpedia.mysport.ro

Футболисты Румынии
Футбольные тренеры Румынии
Игроки сборной Румынии по футболу
Игроки ФК «Прогресул»
Игроки ФК «Динамо» Бухарест
Обладатели «Золотой бутсы»